Il singolare del torneo di tennis Bordeaux Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Diego Nargiso 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Sergi Bruguera (campione)
 Marc Rosset (semifinali)
 Arnaud Boetsch (semifinali)
 Javier Sánchez (quarti di finale)

 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Stéphane Simian (primo turno)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1993
ATP Tour 1993